Ángulos conjugados se denomina a dos ángulos cuyas medidas suman 360º  (grados sexagesimales).

Dos ángulos conjugados con vértices coincidentes, tendrán sus lados comunes.

Así, para obtener el ángulo conjugado de α que tiene una amplitud de 250°, se restará α de 360°:

β = 360° – 250º = 110º

el ángulo β (beta) es el conjugado de α (alfa).

 360 grados sexagesimales equivalen a 2π radianes, o 400 grados centesimales.

Véase también 
Relaciones aritméticas:
 Ángulos congruentes
 Ángulos complementarios
 Ángulos suplementarios

Relaciones posicionales entre ángulos:
 Ángulos adyacentes
 Ángulos consecutivos
 Ángulos opuestos por el vértice
 Ángulos interiores y exteriores

Determinados por dos paralelas y una transversal
 Ángulos correspondientes
 Ángulos alternos

Angulos conjugados

it:Angolo esplementare